Alvermann ist der Familienname folgender Personen:

 Donna Alvermann (* 1939?), US-amerikanische Bildungswissenschaftlerin 

 Gustav Alvermann (1897–1942), deutscher Offizier
 Hans-Peter Alvermann (1931–2006), deutscher Objektkünstler